Bodas de sangre puede referirse a:

 Bodas de sangre (1931), tragedia de Federico García Lorca:
 Bodas de sangre (1938), película argentina dirigida por Edmundo Guibourg.
 Bodas de sangre (1974), ballet español de Antonio Gades.
 Bodas de sangre (1977), película marroquí - versión cinematográfica de la tragedia de Lorca dirigida por Ben-Barka.
 Bodas de sangre (1981), película musical de Carlos Saura - versión de la tragedia de Lorca a partir del ballet de Antonio Gades.